Het Madoerees is een Austronesische taal die gesproken wordt op het eiland Madoera en in delen van Oost-Java. In 2004 waren er 10.000.000 in Indonesië. Onduidelijk is echter of het gaat om mensen die behoren tot de Madoerese etnische groep of sprekers van de Madoerese taal.

Enige kenmerken
Het Madoerees is verwant aan het Maleis. Door eeuwenlange contacten met het Javaans heeft het Madoerees veel leenwoorden uit het Javaans overgenomen. Verder heeft het Madoerees ook verschillende spreekstijlen net als in het Javaans.

Qua fonologie lijkt het Madoerees ook enigszins op het Javaans. Het Madoerees bezit naast dentale fonemen ook retroflexe fonemen. Daarnaast bezit het Madoerees ook aangeblazen (geaspireerde) fonemen net als het Sanskriet. Men vermoedt dan ook dat deze fonemen overgenomen zijn uit het Sanskriet. Het verschil is wel dat er in het Madoerees geen stemhebbende aangeblazen plofklanken bestaan.

Natuurlijke taal
Malayo-Polynesische taalfamilie
Taal in Indonesië
Oost-Java